Cada equipe na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2015 deve nomear uma equipe de 23 jogadores (dos quais, três devem ser goleiros). Substituições por lesões são permitidas até 24 horas antes do primeiro jogo da equipe.

Treinador:  Ignacio Ambríz

Treinador:  Ramon Tribulietx

Treinador:  Luis Enrique

Treinador:  Luiz Felipe Scolari

Treinador:  Patrice Carteron

Treinador:  Marcelo Gallardo

Treinador:  Hajime Moriyasu

Ligações externas 
 Site oficial da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 

Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2015
2015 no futebol